Владимир Владимирович Будкевич (; род. 13 марта 1947, Могилёв) — фаготист,  Белорусской академии музыки, заслуженный артист Белорусской ССР (1980).

Биография 
Окончил Могилёвское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1965 г. — первый фаготист оркестра оперной студии Белорусской консерватории. С 1967 года — артист симфонического оркестра Большого театра оперы и балета Белорусской ССР; был секретарём комитета комсомола театра.

В 1970 г. окончил Белорусскую консерваторию. В 1971—1991 гг. — солист оркестра и концертмейстер группы фагота Большого театра оперы и балета Белорусской ССР. Одновременно с 1972 г. преподавал в Белорусской консерватории, профессор кафедры деревянных духовых инструментов, декан оркестрового факультета Белорусской государственной академии музыки (по 2011 г.).

С 1987 г. преподаёт класс фагота также в гимназии-колледже искусств им. И. О. Ахремчика.

Основатель современной белорусской школы игры на фаготе, одной из лучших в странах СНГ. Его выпускники работают во многих творческих коллективах страны, а также в России, Германии и Бразилии. Среди его учеников — лауреаты международных и всесоюзных конкурсов О. Данник, А. Фролов, А. Батальонок, А. Мурзич, С. Фоминов, А. Домбровский, А. Холомкин.

Награды и признание 
 вторая премия Республиканского конкурса (Минск, 1965)
 заслуженный артист Белорусской ССР (1980)
 первая премия Международного конкурса камерных ансамблей (Ровно, 1997)
 Медаль Франциска Скорины (28 декабря 2007 года).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Белорусской академии музыки
Преподаватели Белорусской академии музыки